Fužine steht für:

 Fužine, Gemeinde in der Gespanschaft Primorje-Gorski kotar, Kroatien
 Fužine, Ortschaft in der Gemeinde Gorenja vas-Poljane, Slowenien
 Nove Fužine, Wohngebiet im Stadtbezirk Moste, Ljubljana, Slowenien
 Fužine-Brücke, Brücke über die Ljubljanica in Ljubljana, Slowenien
 Schloss Fužine, Schloss im Stadtbezirk Moste, Ljubljana, Slowenien

Siehe auch:

 Fusine
 Fužina